Dümpten bezeichnet:

 Dümpten, Stadtteil von Mülheim an der Ruhr in Nordrhein-Westfalen
 Dümpten (Oberhausen), Stadtteil von Oberhausen in Nordrhein-Westfalen
 Dümpten (Duisburg), ehemalige Bauerschaft im heutigen Stadtteil Meiderich der Stadt Duisburg in Nordrhein-Westfalen